

Aeronautica 
 Ghana Air Force: aeronautica militare ghanese, la componente aerea delle forze armate del Ghana.
 Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gafsa (Tunisia)

Aziende 
 General Aniline & Film: azienda statunitense produttrice di materiale fotografico.

Diritto italiano 
 Gestione Archivio Fabbricati

Forze armate del Regno d'Italia 
 Guardia alla Frontiera: corpo del Regio Esercito Italiano

Politica 
 Gruppi Anarchici Federati: organizzazione anarchica operante in Italia dal 1970 al 1978

Sport 
 Ginnastica artistica femminile